Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 832 dans le monde.

 RS-832 au Brésil
 Route nationale 832 en France